pire, jelo

Naselja u BiH:
 Pire (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče